Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luis Herrera e Leonardo Lavalle che hanno battuto in finale Francisco Maciel e Agustín Moreno 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Francisco Montana /  Kenny Thorne (semifinali)
 Luis Herrera /  Leonardo Lavalle (Campioni)

 Royce Deppe /  Brent Haygarth (primo turno)
 Sander Groen /  David Rikl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1992